Rafael Bufill (Barcelona, 1953), dissenyador industrial 
 Albert Sardà i Pérez-Bufill (Barcelona, 1943), compositor català 
 Josep Llovera i Bufill (Reus, 1846), pintor català